Гран-при Монако 2012 года (официально LXX Grand Prix de Monaco) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 25 по 27 мая 2012 года на городской трассе Монте-Карло, Монако. Это шестое Гран-при в сезоне 2012 года.

Победителем гонки стал гонщик команды «Ред Булл» Марк Уэббер. Эта победа стала для Уэббера первой в текущем сезоне (и второй победой на Гран-при Монако в его гоночной карьере – в прошлый раз он одержал победу на этой трассе в 2010 году). На второй позиции финишировал Нико Росберг из команды «Мерседес». Третьим стал гонщик «Феррари» Фернандо Алонсо.

Предыдущий Гран-при Монако «Формулы-1» состоялся 29 мая 2011 года на этой же трассе. Победу на нём одержал Себастьян Феттель из команды «Ред Булл», вторым стал Фернандо Алонсо из «Феррари», третье место завоевал Дженсон Баттон из команды «Макларен».

Квалификация 

Примечания:
  — Шумахер оштрафован на 5 позиций за столкновение с Бруно Сенной на Гран-при Испании.
  — Мальдонадо оштрафован на 10 позиций за столкновение с Серхио Пересом в третьей сессии свободных заездов. Позднее Мальдонадо был оштрафован еще на 5 мест за замену коробки передач.
  — Перес разбил машину в начале первого сегмента квалификации и не смог показать времени. Однако был допущен к гонке стюардами. Перед гонкой на машине Переса заменили коробку передач и он был оштрафован потерей 5 позиций.

Гонка 

|-
! colspan=12|Ссылка
|}
Примечания
  — Пилот не финишировал, но классифицирован

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки

Гран-при Монако